Владимир Иванович Зотиков:
 Зотиков, Владимир Иванович (род. 1948) — советский и российский учёный-растениевод.
 Зотиков, Владимир Иванович (род. 1949) — советский футболист.